L'église de Châtel peut désigner
l'Église catholique française,  église catholique schismatique fondée en 1831 par l'abbé Châtel ;
l'église Saint-Laurent de Châtel, en Haute-Savoie.